Варнаки — название населённых пунктов:

Россия 
 Варнаки — деревня в Куйбышевском районе Калужской области.
 Варнаки — деревня в Нолинском районе Кировской области.